Зуе́нко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Зуенко, Анатолий Андреевич (1951—2016) — советский и российский художник, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1999).
 Зуенко, Иван Семёнович (1922—1992) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Зуенко, Лариса Павловна (Калина; род. 1959) — советская и украинская оперная певица (сопрано).
 Зуенко, Людмила Юрьевна (Березина; род. 1983) — российская легкоатлетка, тренер.
 Зуенко, Николай Николаевич (род. 1972) — советский и украинский футболист, защитник.
 Зуенко, Сергей Павлович (1918—2022) — советский военный деятель, контр-адмирал.
 Зуенко, Юрий Васильевич (1958—2020) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.